

Geografia
 Baja – città ungherese.
 Baja California – uno degli stati del Messico.
 Baja Verapaz – dipartimento del Guatemala.
 Toa Baja – comune di Porto Rico.
 Vega Baja – comune di Porto Rico.
 Vega Baja del Segura – comarca spagnola.

Competizioni motoristiche
 Baja 1000, rally raid messicano
 Italian Baja, rally raid italiano